Le terme italien Ponte Milvio désigne :
 le Pont Milvius, qui franchit le Tibre près de Rome ;
 Ponte Milvio, un film italien de  sorti en 2000.

Voir aussi 
 Bataille du pont Milvius